1934/35 was het 43ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd voor de derde keer op rij landskampioen. Het was de tweede club in Engeland die dit lukte, na Huddersfield Town.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1934/35